La Nube dei Cani da Caccia I (Canes Venatici I Cloud), un'ampia struttura costituita sostanzialmente da una nube di galassie, un amorfo filamento della lunghezza di oltre 10 Megaparsec.

Una nube di galassie è per definizione una sottostruttura di un superammasso e la Nube dei Cani da Caccia I è una delle varie nubi che si ritiene costituiscano il Superammasso della Vergine. 
Fu identificata da Tully e de Vaucoleurs. Nel Nearby Galaxies Catalog (Tully 1988) il gruppo è indicato come parte della più estesa Nube della Chioma-Scultore, che contiene il Gruppo Locale, il Gruppo dei Cani da Caccia I, il Gruppo dei Cani da Caccia II, il Gruppo di M81, il Gruppo Centaurus A/M83; il Gruppo M101, il Gruppo dello Scultore e una dozzina di altri.

Ha la forma vagamente simile ad un disco appiattito dello spessore di 650.000 anni luce e un diametro di 46 milioni di anni luce. Dalla Terra dista mediamente 4,3 Megaparsec. Ha una velocità radiale media di 286 ± 9 km/s.

È costituita da circa 240 galassie conosciute; la popolazione di galassie che la compongono è in gran parte formata da galassie nane e pertanto la luminosità complessiva della struttura è piuttosto bassa. 
Le due galassie più brillanti sono NGC 4736 e NGC 4449

Galassie componenti della Nube dei Cani da Caccia I

Note

Voci correlate
Gruppi e ammassi di galassie

Collegamenti esterni

Ammassi di galassie
Oggetti nella costellazione dei Cani da Caccia